Sabatino ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Sabatino (* 1985), italienische Fußballspielerin
 Héctor Sabatino Cardelli (1941–2022), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Nicolás de los Arroyos
 Nicola Sabatino († 1796), italienischer Komponist der Vorklassik
 Pasquale Di Sabatino (* 1988), italienischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Sabbadino